Tippeligaen 2012 var den 68:e säsongen av den högsta serien i fotboll i Norge. Ligan som av sponsringsskäl går under namnet Tippeligaen, började den 23 mars 2012 och avslutades den 18 november 2012, med ett sommaruppehåll mellan 28 maj och 30 juni. Regerande mästare är Molde.

Vid slutet av säsongen blev de två sista placerade lagen (Fredrikstad och Stabæk) nedflyttade till Adeccoligan 2013 och ersatta av IK Start och Sarpsborg 08 inför Tippeligaen 2013. Laget som slutade tredje från slutet, Sandnes Ulf, spelade ett dubbelmöte mot laget som slutade på kvalplats i Adeccoligaen, Ullensaker/Kisa IL. Sandnes Ulf vann kvalet med (0-4 i Ullensaker och 3-1 i Sandnes), och blev inte nedflyttade.

Tabell

* Odd Grenland fick avdrag på 1 poäng på grund av ekonomiska problem

Säsongsstatistik

Skytteligan 

Källa:

Assistliga 

Källa

Referenser 

2012 i Norge
Fotbollssäsongen 2012
2012